Kulicke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kulicke (1934–2016), deutscher Fußballschiedsrichter
 Robert M. Kulicke (1924–2007), US-amerikanischer Künstler
 Rudolf Kulicke (1903–1967), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin